— японский нейрогистолог и физиолог.

Биография 
Родился 9 октября 1916 года в Каное. В 1936 году поступил в Токийский университет, который он окончил в 1941 году. Администрация оставила дипломированного специалиста у себя, где он начал практиковать преподавательскую деятельность вплоть до 1956 года. В 1956 году переехал в США и тут же устроился на работу в Медицинскую школу при университете в Ниигата, где он до 1962 года занимал должность профессора физиологии, одновременно с этим, с 1959 по 1961 год читал лекции в университете штата Юта. В 1962 году переехал в ФРГ, где он непродолжительное время работал в Гейдельбергском университете. В том же году вернулся на родину и вернулся в свой родной Токийский университет, где он до 1977 года занимал должность профессора физиологии. В 1977 году избран директором Национального института физиологических наук в Окадзаки.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены электронной микроскопии нервной системы холодно- и теплокровных животных.
 1965 — Предложил использовать ряд структурно электронно-микроскопических признаков для разделения синапсов ЦНС на возбуждающие и тормозящие.
 Изучил взаимосвязь морфологических и электрофизиологических характеристик в деятельности нервной системы.
 Подробно исследовал синаптическую организацию мозжечка и нейросекреторных клеток.

Членство в обществах 
 1977-? — Член Японской академии наук

Награды и премии 
 1977 — Премия Японской академии наук

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Дата рождения с биографией на сайте Liveinternet (Kakula).

Учёные по алфавиту
Физиологи по алфавиту
Физиологи Японии
Выпускники Токийского университета